Кубок Чили по футболу 2009 года () — 30-й розыгрыш Кубка Чили по футболу.

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Третий раунд 

|}

Четвёртый раунд

Пятый раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Информация о турнире на rsssf.com 
Статистика на сайте soccerway.com

2009
Спорт в Чили в 2009 году
Чили
Футбол в Южной Америке в 2009 году